Бе́лка:

 Белка () — род грызунов семейства беличьих.
 Белка — карточная игра.
 «Белка» — роман Анатолия Кима в жанре магического реализма (1984).
 НАМИ-050 «Белка» — микроавтомобиль совместного производства НАМИ и Ирбитского мотоциклетного завода.
 «Белка» — радиостанция военной разведки 4ТУД.
 «Белка» — ракета-мишень РМ-207А-У.
 «Белка» — 140-мм реактивный снаряд М-14-С (химический).
 БелКА — первый спутник независимой Белоруссии.
 БелКА-2, или БКА — второй спутник независимой Белоруссии.
 VJ Белка — псевдоним российской телеведущей Ларисы Пятницкой (Дорофеевой) во время работы на Муз-ТВ в 1999—2002 годах.

Реки 
Россия
 Белка (приток Полы) — река в Марёвском районе Новгородской области.
 Белка (приток Порусьи) — река в Старорусском районе Новгородской области.
 Белка (приток Руи) — река в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Белка (приток Сабы) — река в Лужском районе Ленинградской области.
 Белка (приток Ситни) — река в Псковской области.
 Белка (приток Сунжи) — река в Чечне.
 Белка (приток Тыченки) — река в Крестецком районе Новгородской области.
 Белка (приток Холыньи) — река в Старорусском районе Новгородской области.
 Белка (приток Шелони) — река в Псковской области.
Украина
 Белка (приток Жирака) — река в Тернопольской области.
 Белка (приток Ирпеня) — река в Житомирской области.
 Белка (приток Полтвы) — река во Львовской области.
 Белка (приток Случи) — река в Хмельницкой области.
 Белка (приток Тетерева) — река в Житомирской области.
 Белка (приток Ужа) — река в Житомирской области.

Населённые пункты 
 Россия
 Белка — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Белка — село в Княгининском районе Нижегородской области.
 Белка — посёлок в составе города Краснотурьинск Свердловской области.
 Белка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Белка — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Белка — посёлок в Парабельском районе Томской области.

 Украина
 Житомирская область
 Белка — село в Коростенском районе.
 Белка — село в Овручском районе.
 Белка — село в Пулинском районе.
 Белка — село в Радомышльском районе.
 Ивано-Франковская область
 Белка — село в Городенковском районе.
 Львовская область
 Белка — село в Перемышлянском районе.
 Одесская область
 Белка — село в Ивановском районе.
 Ровненская область
 Белка — село в Березновском районе.
 Сумская область
 Белка — село в Тростянецком районе.

См. также 
 Белка и Стрелка — собаки-космонавты, побывавшие в космосе в 1960 году.
 BELKA — сценический псевдоним певицы и актрисы Елены Князевой.
 Белочка (значения)
 Белки (значения)